

Anno 
 909 o 909 a.C.

Codici 
 909 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Snohomish Hilltop Observatory, nella Contea di Snohomish, nello stato di Washington

Matematica 
 909 – numero